Ryan Phelim Manning (Galway, 14 juni 1996) is een Iers voetballer die sinds 2020 uitkomt voor de Welshe club Swansea City AFC.

Clubcarrière 
Ryan Manning begon zijn carrière als voetballer bij Mervue United op het tweede niveau van het Ierse voetbal. Hij speelde slechts een seizoen voor deze club voor hij de overstap maakte naar Galway United. Met deze club wist hij in 2015 promotie af te dwingen naar de Ierse Premier Division. Hij nam januari 2015 al weer afscheid van deze club toen hij een contract voor 2,5 jaar tekende bij de Engelse club Queens Park Rangers FC.

In Londen maakte Manning aanvankelijk geen deel uit van het eerste team onder de trainers Harry Redknapp en Jimmy Floyd Hasselbaink. Pas onder trainer Ian Holloway maakte hij zijn debuut in het Engelse voetbal. Hij debuteerde op 31 december 2016 tegen Wolverhampton Wanderers. Kort daarop tekende hij een nieuw contract dat hem aan de club verbond tot medio 2019. Manning scoorde op 21 januari 2017 in de derby tegen Fulham FC zijn eerste doelpunt voor de club.

In 2020 maakte Manning de overstap naar Swansea City AFC.

Clubstatistieken

Externe links 
Profiel van Ryan Manning op Transfermarkt

Iers voetballer